La civilisation de Paracas était une civilisation précolombienne datant de 800 av. J.-C. à 200  , située sur la péninsule de Paracas, au Pérou.
 La péninsule de Paracas est une presqu'île péruvienne située à 200 km au sud de Lima.
 La Réserve nationale de Paracas est une zone naturelle protégée située dans la région d'Ica au Pérou.
 Le Chandelier de Paracas est un géoglyphe gravé à flanc de désert sur la péninsule de Paracas au Pérou.
Textile Paracas, toiles brodées découvertes dans une nécropole de la péninsule de Paracas.
 La baie de Paracas, située sur la péninsule de Paracas, au Pérou.
 Le district de Paracas, situé sur la péninsule de Paracas.
 La ville de Paracas, capitale du district.